То́чка росы́:
 Точка росы — температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
 Точка росы (группа) — российская рок-группа.
 Точка росы углеводородов — температура конденсации углеводородных компонентов газовой смеси.